Евровизия 2016 (; ; ) е 61-вото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

На конкурса през 2015 г., проведен във Виена, Австрия, Монс Зелмерльов, който представя Швеция печели с 365 точки. Това отрежда изданието на конкурса през 2016 г. да се проведе в Стокхолм, Швеция. Това е 6-и път, в който Швеция е домакин на конкурса (след 1975 г., 1985 г., 1992 г., 2000 г. и 2013 г.).

Конкурсът се състои от 3 части – първи полуфинал, втори полуфинал и големия финал на 10 май, 12 май и 14 май 2016 г.

На 26 ноември 2015 г. Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) обявява, че на конкурса ще участват общо 43 страни. Украйна се завръща на конкурса след едногодишно отсъствие, България и Хърватия – след 2 години, а Босна и Херцеговина – след 3 години.

Победител става украинската изпълнителка Джамала с песента „1944“ с 534 точки. Това е втора победа за Украйна (след 2004 г.). Второ място е за Австралия с 511 точки, на трето място е Русия с 491 точки, а на четвърто място е България с 307 точки. Страната-домакин Швеция е на 5-о място с 261 точки.

Гласуване 
Конкурсът през 2016 година е първият, който въвежда промяна в системата на гласуване от 1975 г.: на финала точките от журитата се обявяват първи поотделно от всяка участваща страна на конкурса, а след това е ред на обвяване на резултатите от гласуванията на зрителите. Този път вместо да се обявяват резултатите от всяка страна поотделно, те се обявяват общо за всяка една от страните. На финала резултатите от зрителския вот се прибавят кът тези от журитата и това е общият сбор точки за всяка една от страните на финала, за да се види и провери дали има обрат при подреждането. Същата система за гласуване се използва и на полуфиналите.

Място 
Националната телевизия на Швеция след победата им в конкурса започва усилена подготовка. Не е обявен бюджетът за конкурса. Общо 9 града дават заявка за домакинстване на конкурса – Гьотеборг, Линшьопинг, Малмьо, Стокхолм, Сандвикен, Йевле, Йорншьолдсвик, Йоребру и Упсала. По-късно Стокхолм е избран за град-домакин на конкурса. Залата в която се провежда конкурса е Ериксон Глоуб, който и преди е бил домакин на конкурса през 2000 г. Залата е с капацитет от около 16 000 места.

Полуфинали

Първи полуфинал – 10 май 
18 страни вземат участие на този полуфинал. Франция, Испания и Швеция също гласуват в този полуфинал. Страните на цветен фон се класират на финала на конкурса.

Разделени резултати на първия полуфинал

Втори полуфинал – 12 май 
18 страни вземат участие на този полуфинал. Германия, Италия и Великобритания също гласуват в този полуфинал. Първоначално Румъния трябва да участва с номер 12 на полуфинала, но поради неизплащане на дългове от страна на румънската телевизия TVR страната е дисквалифицирана от песенния конкурс. Страните на цветен фон се класират на финала на конкурса.

Разделени резултати на втория полуфинал

Финал – 14 май 
Финалисти са 10-те победителя от двата полуфинала, страната-домакин Швеция и Голямата петорка (Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция).

Разделени резултати на финала

Източници

Бележки 
 1. Заглавието идва от теорията за „шестимата посредници“ (six degrees of separation) между хората, вдъхновена от разказа „Вериги“ на унгарския писател Фридеш Каринти от 1927 г. Според нея в нашия свързан чрез транспортните и комуникационните технологии свят всеки едни човек на Земята може да се свърже с всеки друг чрез максимум шест посредника, всеки от които познава следващия лично. В песента между двамата влюбени няма посредници, т.е. няма и прегради във връзката им.

2016
Музикални фестивали в Стокхолм
2016 година в Европа